Casa da Calçada pode designar, em Portugal:

 Casa da Calçada (Amarante)
 Casa da Calçada (Cinfães)
 Casa da Calçada (Sabrosa)
 Casa da Calçada (Viseu)
 Casa da Quinta da Calçada (Melgaço)
 Casa-Museu Frederico de Freitas. na Calçada de Santa Clara, no Funchal, onde residiram os Condes da Calçada

Desambiguação